Onze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Calhoun (), pour la plupart baptisés ainsi en l'honneur de John Caldwell Calhoun (1782-1850), qui fut secrétaire à la Guerre (1817-1825) puis vice-président des États-Unis (1825-1832) et, pour finir, secrétaire d'État (1844-1845) :
 le comté de Calhoun, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Calhoun, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Calhoun, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
 le comté de Calhoun, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Calhoun, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Calhoun, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Calhoun, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Calhoun, situé dans l'État du Michigan ;
 le comté de Calhoun, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Calhoun, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Calhoun, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.